Semenza ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Semenza (1928–2016), italienisch-schweizerischer Biochemiker
 Giovanni Giacomo Semenza (1580–1638), italienischer Maler; siehe Giovanni Giacomo Sementi
 Gregg L. Semenza (* 1956), US-amerikanischer Pädiater